Ajmer steht für:

 Ajmer, Stadt in Indien
 Ajmer (Distrikt), Distrikt in Indien
 Ajmer (Division), Division in Indien
 Ajmer (Staat), ehemaliger Bundesstaat in Indien
 Bistum Ajmer, eine römisch-katholische Diözese in Indien

Ajmer ist ein indischer Vorname:

 Ajmer Singh

Siehe auch:
 Aimar
Eimer